Mezzanine (album)
 Mezzanine (oprogramowanie) (CMS)
 Mezzanine capital – hybrydowa forma finansowania

Zobacz też 
 Mezzanino